Bitterauf ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Bitterauf (1874–1940), deutscher Klassischer Philologe, Naturwissenschaftshistoriker und Gymnasiallehrer
 Richard Bitterauf (1900–1961), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Stefan Bitterauf (geb. 1964), deutscher Rollstuhltennisspieler
 Theodor Bitterauf (1877–1925), deutscher Historiker